

Patronyme 

 Anne Vaux (ca. 1562-ca. 1637), catholique anglaise réfractaire ;
 John de Vaux (mort en 1288), noble anglais ;
 Marc Vaux (1895-1971), photographe français ;
 Noël Jourda de Vaux (1705-1788), maréchal de France en 1783 ;
 Pierre Vaux (1821-1875), maire, victime d'une erreur judiciaire célèbre ;
 Pierre Armand Vaux (1848-1940), fils du précédent, député de la Côte-d'Or ;
 Raoul de Vaux (1875-1912), militant royaliste français ;
 Xavier de La Porte des Vaux (1973-), journaliste, producteur de radio et essayiste français ;
 Famille des Vaux, un des plus puissantes familles du duché de Mayenne.

Toponyme

Plusieurs communes belges portent le nom de Vaux : 
 Vaux-sur-Sûre, commune belge de la province de Luxembourg
 Vaux-sous-Chèvremont, village belge de la commune de Chaufontaine en province de Liège
 Vaux, village belge de la commune de Bastogne en province de Luxembourg
 Vaux, hameau belge de la commune de Gouvy en province de Luxembourg



Ain 

 Pont-de-Vaux ;
 Vaux-en-Bugey.

Aisne 

 Vaux-Andigny ;
 Vaux, hameau de Essômes-sur-Marne et quartier général en 1918 ;
 Vaux-en-Vermandois.

Allier 

 Vaux.

Ardennes 

 Vaux-Champagne ;
 Vaux-en-Dieulet ;
 Vaux-lès-Mouron ;
 Vaux-lès-Mouzon ;
 Vaux-lès-Rubigny ;
 Vaux-Montreuil ;
 Vaux-Villaine.

Calvados 

 Vaux-sur-Aure ;
 Vaux-sur-Seulles.

Charente 

 Vaux-Lavalette ;
 Vaux-Rouillac.

Charente-Maritime 

 Vaux-sur-Mer.

Côte-d'Or 

 Vaux-Saules.

Doubs 

 Vaux-et-Chantegrue ;
 Vaux-les-Prés.

Eure 

 Vaux-sur-Eure.

Haute-Garonne 

 Vaux.

Jura 

 Vaux-lès-Saint-Claude ;
 Vaux-sur-Poligny.

Haute-Marne 

 Vaux-la-Douce, ancienne commune ;
 Vaux-sous-Aubigny ;
 Vaux-sur-Blaise ;
 Vaux-sur-Saint-Urbain ;

Meuse 

 Douaumont-Vaux ;
 Vaux-devant-Damloup, ancienne commune ;
 Vaux-la-Grande, commune associée ;
 Vaux-la-Petite, commune associée ;
 Vaux-lès-Palameix.

Moselle 

 Vaux.

Oise 

 Le Frestoy-Vaux.

Rhône 
 Vaux-en-Beaujolais.

Haute-Saône 

 Vaux-le-Moncelot.

Saône-et-Loire 

 Vaux-en-Pré.

Seine-et-Marne 

 Vaux-le-Pénil ;
 Vaux-sur-Lunain.

Somme 

 Éclusier-Vaux ;
 Vaux-en-Amiénois ;
 Vaux-Marquenneville ;
 Vaux-sur-Somme.

Vienne 

 Vaux-en-Couhé ou Vaux ;
 Vaux-sur-Vienne.

Yvelines 

 Vaux-sur-Seine.

Vaux-sur-Morges, commune suisse du canton de Vaud.

Anciennes communes 
 Vaux-sous-Chèvremont, ancienne commune belge actuellement partie de Chaudfontaine, province de Liège ;
 Vaux, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Vaux-et-Chantegrue ;
 Vaux, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Cosnes-et-Romain ;
 Vaux, ancienne commune française de l'Oise, aujourd'hui intégrée au Frestoy-Vaux ;
 Vaux, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Éclusier-Vaux ;
 Vaux, ancienne commune française de Vaucluse, aujourd'hui intégrée à Malaucène ;
 Vaux, ancienne commune française de l'Yonne, aujourd'hui intégrée à Auxerre.

Localités 
 Vaux, localité de la commune belge de Gouvy ;
 Vaux de Cernay, site des communes d'Auffargis et Cernay-la-Ville ;
 Vaux-le-Vicomte, situé sur le territoire de la commune de Maincy.

Cours d'eau 
 Vaux, affluent de l'Aisne dans le département des Ardennes.
 Vaux, affluent du Biançon dans le département du Var, immergée dans le lac de retenue du barrage E.D.F. du lac de Saint-Cassien.
 Vaux, se jette dans le lac de Bienne en passant par Lignières, La Neuville et Le Landeron en Suisse.

Autres 
 Vaux, cratère sur la planète Mars.
 (28118) Vaux, astéroïde.
 Abbaye des Vaux-de-Cernay.
 Étang de Vaux, étang du département de la Nièvre, accolé à l'étang de Baye.
 Château de Vaux-le-Vicomte, château français du département de Seine-et-Marne.
 Château de Vaux, château français du département de l'Aube.
 Château de Vaux, château français à Miré dans le département de Maine-et-Loire.
 Château de Vaux, château français à Chaumont-d'Anjou dans le département de Maine-et-Loire.
 Château de Vaux, château français situé à Sarroux - Saint Julien, dans le département de la Corrèze.
 , pluriel de « val ».

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie d'hydronyme